ФК Морава се може односити више фудбалских клубова:

 ФК Морава Ћуприја                         
 ФК Морава Велика Плана
 ФК Морава Владичин Хан
 ФК Морава Катрга
 ФК Морава Рибаре
 ФК Морава Житковац
 ОФК Морава Лесковац
 ФК Морава Гложане
 ФК Морава Кочино Село
 ФК Морава Крушце
 ФК Морава Мрсаћ
 ФК Морава Мојсиње
 ФК Морава Партеш
 ФК Морава Радошин
 ФК Морава Рајкинац
 ФК Морава Сирча
 ФК Морава Пругово
 ФК Морава Чокот
 ФК Морава Медвеђа

Види још 
 ФК Моравац